Eusebi – forma catalana e basca del nome proprio di persona Eusebio
Enzo Eusebi – ingegnere italiano
Renzo Eusebi – pittore e scultore italiano

Pagine correlate
Eusebio